O’Driscoll ist der Familienname folgender Personen:

 Barry O’Driscoll (* 1943), irischer Rugby-Union-Spieler
 Brian O’Driscoll (* 1979), irischer Rugby-Union-Spieler
 John O’Driscoll (* 1952), irischer Rugby-Union-Spieler
 Sean O’Driscoll (* 1957), irischer Fußballspieler und Trainer
 Timothy O’Driscoll (* 1980), irischer Eishockeyspieler